Фэ́рон Янг (, 25 февраля 1932 — 10 декабря 1996) — американский певец в стиле кантри.

В 2000 году Фэрон Янг был включён в Зал славы кантри.

Журнал «Rolling Stone» поместил его песню «Hello Walls» на 7 место своего списка «40 самых грустных песен в стиле кантри всех времён».

Дискография 
 См. «Faron Young § Discography» в английском разделе.

Фильмография 
 См. «Faron Young § Movie roles» в английском разделе.

Примечания

Ссылки 
 Фэрон Янг  на сайте AllMusic
 Биография Фэрона Янга  на сайте CMT
 Биография Фэрона Янга  на сайте Зала славы кантри
 Статьи
 Faron Young, Singer, 64, Dies; Country Star and Businessman  — NYTimes.com, 11 декабря 1996

Родившиеся в 1932 году
Умершие в 1996 году
Певцы и певицы США
Кантри-музыканты США
Авторы-исполнители США
Члены Зала славы кантри
Члены Grand Ole Opry
Родившиеся в Шривпорте
Застрелившиеся в США
Певцы и певицы XX века